Anastázie Rurikovna (1023–1095, Admont) byla uherská královna.

Narodila se jako dcera kyjevského knížete Jaroslava I. a Ingigerd Švédské. Roku 1046 se stala druhou manželkou uherského krále Ondřeje I. Zřejmě roku 1053 porodila králi vytouženého dědice.

Roku 1060 vpadl do Uher králův mladší bratr Béla a po mrtvici ochrnutý král byl během bojů zajat a na následky pádu z koně zemřel. Anastázie s dětmi našla azyl na dvoře markraběte Arnošta Babenberského. Po návratu syna Šalamouna do Uher jej podporovala ve snaze o udržení trůnu a pro vzájemné neshody strávila posledních čtrnáct let života v klášteře. Zemřela jako jeptiška okolo roku 1095 a byla pohřbena v benediktýnském klášteře ve štýrském Admontu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Rurikovci
Uherské královny
Benediktinky
Pohřbení v klášteře Admont
Narození v 11. století
Úmrtí v 11. století
Ženy